«Семья́ Коцюби́нских» — двухсерийный биографический фильм о последних годах жизни и деятельности выдающегося украинского писателя и общественного деятеля М. М. Коцюбинского и членах его семьи, связавших свою жизнь с революцией.

Сюжет 
События фильма охватывают 1912-1918 годы, завершаясь разгромом Центральной Рады и установлением Советской власти на Украине весной 1918 года. Фильм был отмечен Государственной премией Украинской ССР (1971, сценарист А. Левада, режиссёр Т. Левчук, актер А. Гай).

В ролях 
 Александр Гай — Михаил Михайлович Коцюбинский
 Юрий Демич — Юрий Коцюбинский
 Алексей Локтев — Виталий Примаков
 Борислав Брондуков — царь Николай II
 Михаил Волков — Керенский
 Сергей Иванов — Павло Тычина
 Ярослав Геляс — Иван Франко
 Афанасий Кочетков — Максим Горький
 Владимир Татосов — Яков Свердлов
 Аркадий Трощановский — Ленин
 Родион Александров — Луначарский
 Виктор Маляревич — Антонов-Овсеенко
 Леонид Жуковский — Владимир Затонский
 Николай Козленко — Николай Подвойский
 Александр Бобровский — Николай Скрипник
 Николай Досенко — Григорий Петровский
 Николай Шутько — Василий Боженко Станислав Станкевич — полковник Муравьёв Константин Степанков — Симон Петлюра Лаврентий Масоха — Михаил Грушевский Харий Лиепиньш — Владимир Винниченко Сильвия Сергейчикова — Розалия Винниченко Борис Мирус — атаман Волох Николай Засеев-Руденко — Кулик Осип Найдук — Грицько, адъютант Примакова Лилия Гриценко — мать Примакова Валентина Гришокина — Таня Екатерина Крупенникова — Софья Соколовская Руфина Нифонтова
 Иван Симоненко — Андрей Вячеслав Гостинский — начальник Черниговской жандармерии Иван Кононенко-Козельский — начальник управления полиции Черниговской губернии (в титрах — И.Кононенко)
 Игорь Дмитриев — американский журналист
 Александр Толстых — солдат

Источники 
 Семья Коцюбинских // Фильмы Киевской ордена Ленина киностудии им. А. П. Довженко. 1928—1978 / О. Ф. Олейник, Н. А. Филькевич. — : Госкино УССР, 1979. — 114 c. — С. 70—71.

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1970 года
Фильмы-биографии СССР
Исторические фильмы о 1910-х годах
Фильмы Тимофея Левчука
Фильмы:Персонаж:Владимир Ленин
Исторические фильмы СССР
Фильмы:Персонаж:Максим Горький
Фильмы:Персонаж:Иван Франко
Фильмы о революционерах
Фильмы:Персонаж:Михаил Коцюбинский
Фильмы:Персонаж:Александр Керенский
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы:Персонаж:Симон Петлюра
Фильмы:Персонаж:Владимир Антонов-Овсеенко
Фильмы:Персонаж:Анатолий Луначарский